Оловаренко Валерій Леонідович (1969—1993) — лейтенант Сухопутних військ РФ, Герой Російської Федерації.
 Оловаренко Олександр Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.